V zápasech 2. ročníku České fotbalové ligy 1992/93 se utkalo 18 týmů dvoukolovým systémem podzim – jaro. Vítězem a postupujícím do 2. české fotbalové ligy se stalo mužstvo SK Chmel Blšany, dalšími postupujícími byla mužstva FK VTJ Teplice a TJ Agro Turnov.

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Externí odkazy 
 Czechoslovakia 1992/93: tabulky

Česká fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 1992
Fotbal v Česku v roce 1993